Hertzberg è un cognome e può indicare:
 Rabbi Arthur Hertzberg
Benjamin Grégoire Hertzberg
Ewald Friedrich von Hertzberg
George Hertzberg
Sonny Hertzberg